Eberle ou Eberlé est un patronyme porté notamment par :
 Abastenia St. Leger Eberle  (1878-1942), sculptrice américaine ;
 Adolf Eberle (1843-1914), peintre bavarois ;
 Edward Walter Eberle (1864-1929), amiral américain ;
 Emilia Eberle (1964-), gymnaste artistique roumaine ;
 Gaspard Eberlé (1764-1837), militaire français de la Révolution française et du Premier Empire ;
 Ingrid Eberle (1957-), ancienne skieuse alpine autrichienne ;
 Jordan Eberle (1990-), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 Jörg Eberle (1962-), joueur de hockey sur glace suisse ;
 Ludwig Eberle (1883-1956), sculpteur, peintre et graphiste bavarois ;
 Markus Eberle (1969-), ancien skieur alpin allemand ;
 Robert Eberle (1815-1860), peintre allemand ;
 Roland Eberle (1953-), homme politique suisse ;
 Ruedi Eberle, homme politique suisse
 Syrius Eberle (1844-1903), peintre et sculpteur allemand ;
 Wolrad Eberle (1908-1949), athlète allemand.

Homonymie de patronyme